Plaats in Indonesië
 Karangbendo (Ponggok), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java
 Karangbendo (Tekung), een plaats in het bestuurlijke gebied Lumajang in de provincie Oost-Java